Чемпионат СССР по шахматам среди женщин 1986 — сорок шестой чемпионат СССР по шахматам среди женщин проходил с 9 октября по 3 ноября во Фрунзе.

18 участниц: победители и призёры 45-го и полуфиналов 46-го чемпионатов страны, а также персонально приглашённые. После 6 туров из чемпионата выбыла М. Литинская. Лидерство со старта захватила Н. Иоселиани, которая сумела сохранить его до конца соревнования, став в 3-й раз чемпионкой страны — 11½ очков. Иоселиани одержала наибольшее число побед — 10. 2—3-е места разделили К. Арахамия и И. Левитина — по 10 очков. Чемпионат был одновременно зональным турниром ФИДЕ; право участия в межзональном турнире получили Иоселиани, Арахамия, С. Матвеева, 3. Лельчук. По итогам турнира претенденток (1986) это право уже имели Литинская, Л. Семёнова, Левитина.

Примечательные партии 
К. Арахамия — Н. Иоселиани:
1. e4 e5 2. Кf3 Кc6 3. Сb5 Кd4 4. Кxd4 exd4 5. 0-0 Сc5 6. d3 c6 7. Сc4 d5 8. Сb3 Кe7 9. Сg5 f6 10. Сh4 0-0 11. Кd2 Крh8 12. Крh1 a5 13. a4 Сe6 14. f4 Фd7 15. f5 Сg8 16. Фh5 Сb4 17. Сe1 c5 18. exd5 Кxd5 19. Кc4 Кe3 20. Кxe3 Сxb3 21. Сxb4 Сx7 22. Фf3 axb4 23. Кc4 Сxc4 24. dxc4 Лxa4 25. Лxa4 Фxa4 26. b3 Фc6 27. Фxc6 bxc6 28. Лe1 h5 29. Лe6 Лa8 30. Крg1 Лa1 31. Крf2 Лa2 32. Лxc6 Лxc2 33. Крe1 Лxg2 34. Лxc5 Лxh2 35. Лd5 Лb2 36. Лxd4 Лxb3 37. c5 Лc3 38. Лxb4 Лxc5 39. Лf4 Крh7. Белые сдались.

Таблица

Литература 
 
 Журнал «64 — Шахматное обозрение», Номер 24, декабрь 1986 года.
 Журнал «Шахматы в СССР», Номер 3, март 1987 года.
 Журнал «Шахматный бюллетень», Номер 3, март 1987 года.

Чемпионат СССР по шахматам среди женщин
1986 год в шахматах
Спортивные соревнования в Бишкеке
Октябрь 1986 года
Ноябрь 1986 года
Чемпионаты СССР в 1986 году
1986 год в Киргизии
Соревнования по шахматам в Киргизии